Partit Parlamentari Irlandès (en anglès Irish Parlamentary Party) 
 Política integrada de productes